Noricus ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ernst Noricus (1634–1678), deutscher Rechtsgelehrter

Noricus ist das Cognomen folgender Personen:
 Flavius Noricus, römischer Centurio
 Lucius Stertinius Noricus, römischer Suffektkonsul 113